National Soccer League (2002–03) – dwudziesta siódma edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dwudziestym siódmym sezonie wystąpiło 13 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Perth Glory, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Sydney Olympic.

Uczestnicy sezonu 2002-2003  
Adelaide City
Brisbane Strikers
Football Kingz FC
Melbourne Knights
Marconi Stallions
Newcastle United FC
Northern Spirit FC
Parramatta Power
Perth Glory
South Melbourne FC
Sydney Olympic
Sydney United
Wollongong Wolves

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 2001–02, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 2001–02.
b) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Zespół Perth Glory został ukarany walkowerem w stosunku 3-0 za mecz rozegrany w ramach 1 kolejki przeciwko Parramatta Power. W drużynie Perth Glory wystąpił André Gumprech, zawodnik który nie był uprawiony do gry. Pierwotnie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Pert Glory 2-0.

Seria finałowa 
W sezonie 2002/2003 seria finałowa była podzielona na dwie fazy: Grupę Mistrzowską i mecz Grand Final. Do Grand Final awansowały dwie najlepsze drużyny z Grupy Mistrzowskiej.

Grupa Mistrzowska 

a) Dwie najlepsze drużyny awansowały do Grand Final.
b) Uwagi: 1 Sydney Olympic rozpoczął rywalizacje z 6 punktami dzięki zajęciu pierwszego miejsca w trakcie sezonu zasadniczego. Perth Glory przystąpił do rywalizacji z 3 punktami, pozostałe drużyny rozpoczęły grę z dorobkiem 0 punktów.
2 Adelaide City po zakończeniu rozgrywek wycofała się z NSL.
3 Mecz pomiędzy Northern Spirit i Newcastle United, który miał zostać rozegrany w ramach 9 kolejki, został odwołany z powodu obfitych opadów deszczu.

Grand Final  

MISTRZ AUSTRALII 2003

Perth Glory PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Damian Mori (Perth Glory)
Trener roku: Lawrie McKinna (Northern Spirit)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 8 kwietnia 2011].

National Soccer League
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w Australii
2003 w Australii